Эдуард Феодосович Батурин (род. 20 октября 1936) — бригадир экскаваторной бригады разреза «Красногорский», Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в с. Ильино Каргасокского района (ныне — Томской области) в многодетной семье кузнеца, отец - Феодос Феодосович Батурин, в годы войны погиб в боях под Москвой. В 1953 году с семьей приехал в г. Междуреченск. Учился в школе № 1 (в наст. время — школа-интернат № 5). Когда учился в восьмом классе стал чемпионом по лыжным гонкам среди юношей Мысковского района.

Трудовую жизнь начал со временной работы – чистить вагоны. С 1954 года работал молотобойцем на строительстве ж/д Сталинск-Абакан в составе СМП № 155, с 1956 — на разрезе «Красногорский». Он пришел на Красногорский разрез, ещё не окончив средней школы. Работал молотобойцем. Одновременно учился на курсах машинистов.

Машинистом экскаватора стал в двадцать лет. Поступил в школу рабочей молодежи. По окончании школы сразу поступил в техникум.

Эдуард Батурин первым в Кузбассе монтировал самую крупную и сильную машину ЭШ—15/90. К тому времени он защитил диплом техника. Знания пригодились при освоении новой машины: многое пришлось «доводить» по своему разумению.

В 1963 году становится делегатом съезда ВЦСПС от г. Междуреченска.

В 1965 за выполнение семилетнего государственного плана награждён орденом Трудового Красного Знамени.

С 1967 — бригадир экскаваторной бригады ЭШ-15/90, с монтажниками его бригада участвовала в сборке нового шагающего экскаватора ЭШ-10/60, осваивал сорокакубовый экскаватор ЭШ-40/85.

Звание Героя Социалистического Труда Батурину Э. Ф. присвоено Указом от 30 марта 1971 г. за выдающиеся заслуги и достижение высоких технико-экономических показателей в выполнении заданий 8-й пятилетки по развитию угольной промышленности. Был выбран делегатом XXIV съезда КПСС.

С 1990 года на заслуженном отдыхе. В настоящее время живет в с. Горское Туапсинского района Краснодарского края.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1971) с вручением Ордена Ленина.
 Орден Трудового Красного Знамени (1965)
 Знак «Шахтёрская слава» III степени
 Юбилейная медаль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина»

Ссылки 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — : РИЦ «Кавалер», 2008. — 200 с.
 Владимир КЕЛЛЕР — Династия Батуриных, Журнал «Уголь Кузбасса»
 Дотянуться до звезды// «Черноморье сегодня»

Родившиеся в Каргасокском районе
Персоналии:Междуреченск
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты съездов ВЦСПС